Veinticinqueño es un gentilicio que puede hacer referencia a:

 Veinticinco de Mayo; partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina; 
 Veinticinco de Mayo, ciudad cabecera del partido bonaerense homónimo; o
 Veinticinco de Mayo, localidad de la provincia de La Pampa, Argentina.